Cet article présente les épisodes de la première saison de la série télévisée américaine Côte Ouest.

Distribution 

 James Houghton  : Kenny Ward
 Kim Lankford  : Ginger Kileman Ward
 Michele Lee  : Karen Cooper Fairgate MacKenzie
 Constance McCashin  : Laura Avery Sumner
 Don Murray : Sid Fairgate
 John Pleshette  : Richard Avery
 Ted Shackelford  : Gary Ewing
 Joan Van Ark  : Valene Clements Ewing Gibson Waleska Ewing
 Donna Mills  : Abby Fairgate Cunningham Ewing Sumner
 Kevin Dobson  : M. Patrick « Mack » MacKenzie
 Julie Harris  : Lilimae Clements

Épisodes

Épisode 1 : L'arrivée

Épisode 2 : L'esprit de communauté

Épisode 3 : Les solutions

Épisode 4 : Le mensonge

Épisode 5 : Le cercle brisé

Épisode 6 : Le refuge

Épisode 7 : Terre de liberté

Épisode 8 : Les épouses

Épisode 9 : L'alliance

Épisode 10 : Petites surprises

Épisode 11 : Le courage

Épisode 12 : Jusqu’à la lie, première partie

Épisode 13 : Jusqu’à la lie, deuxième partie 

Côte Ouest1